Чарльз Эндрюс Локвуд (; 6 мая 1890 — 9 июня 1967) — вице-адмирал ВМС США, участник Первой и Второй мировых войн.

Биография 
Родился 6 мая 1890 года в Мидленде, Виргиния. В 1905 году закончил старшую школу в Ламаре, Миссури. В 1912 году закончил Военно-морскую Академию.

После учебных плаваний на борту линкоров Mississippi и Arkansas и короткого периода службы на военно-морской базе на Великих озёрах, в 1914 году назначен на плавбазу подводных лодок Mohican.

1 декабря 1914 года получил назначение командиром на подводную лодку A-2, а затем на подлодку B-1. К моменту вступления США в Первую мировую войну занимал должность командира 1-й дивизии подводных лодок на Азиатском флоте.

С этого момента практически вся его карьера на флоте, за исключением короткого периода службы в Азии, связана с подводными лодками.

В июне 1939 года назначен начальником штаба Командующего подводным флотом ВМС США. На этом посту находился до февраля 1941 года, когда получил назначение военно-морским атташе в Лондон.

В мае 1942 года получил звание контр-адмирала и прибыл в Перт, назначенный на должность командующего подводными лодками в юго-западной части Тихого океана.

В феврале 1943 года, после гибели в авиакатастрофе командующего подводным флотом на Тихом океане контр-адмирала Роберта Инглиша, переведён в Пёрл-Харбор. В октябре 1943 года получил звание вице-адмирала. 

По его инициативе американские подводные лодки перебазировались из Пёрл-Харбора и баз в Австралии на Сайпан, Гуам и Филиппины, что позволило сократить дистанцию переходов и уделять больше времени действиям на японских коммуникациях.

За действия во время Второй мировой войны трижы награждён медалью «За выдающуюся службу», а также орденом «Легион почёта».

После окончания войны служил в качестве генерального инспектора военно-морского флота. В 1947 году вышел на пенсию, жил в Лос-Гатосе, Калифорния. Автор нескольких книг по истории военно-морского флота.

В 1951 году работал техническим консультантом на съёмках фильма «Operation Pacific». В 1959 году консультировал создателей фильма «На берегу».

Умер 6 июня 1967 года. Похоронен на Национальном кладбище «Золотые ворота» в Сан-Бруно, Калифорния.

Память 
В честь Чарльза Локвуда назван фрегат Lockwood типа «Нокс».

Награды 
 медаль «За выдающуюся службу» трижды
 орден «Легион почёта»
 медаль «За победу в Первой мировой войне»
 медаль «За службу на реке Янцзы»
 медаль «За оборону Америки»
 медаль «За Европейско-африканско-ближневосточную кампанию»
 медаль «За Азиатско-тихоокеанскую кампанию»
 медаль «За победу во Второй мировой войне»

Ссылки 
 Works by or about Charles A. Lockwood
 chinfo.navy.mil: Submarine Pioneers

Выпускники Военно-морской академии США
Моряки Первой мировой войны (США)
Военачальники Второй мировой войны
Похороненные на национальном кладбище «Золотые ворота»